Rannachbach heißen Gewässer:

 Rannachbach (Liesing), rechter Zufluss der Liesing (zur Mur) nach Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Rannachbach (Rötschbach) oder Rannachgraben, linker Zufluss von der Hohen Rannach des Rötschbachs (zur Mur) zwischen Rötschgraben und Augraben, Marktgemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Rannachbach II, linker Zufluss von der Hohen Rannach des Rötschbachs (zur Mur) vor Rötschgraben, Marktgemeinde Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Rannach
 Rannbach